Moulin Rouge – noto locale parigino
Moulin Rouge – libro di Pierre La Mure
Moulin Rouge – film diretto da Ewald André Dupont (1928)
Moulin Rouge – film diretto da Sidney Lanfield (1934)
Moulin Rouge – film diretto da André Hugon (1939)
Moulin Rouge – film diretto da Yves Mirande (1941)
Moulin Rouge (Moulin Rouge) – film diretto da John Huston (1952)
Moulin Rouge – brano di Tim Buckley tratto dall'album Starsailor (1970)
Moulin Rouge! (Moulin Rouge!) – film diretto da Baz Luhrmann (2001)
Moulin Rouge! – musical del 2019